Bundestagswahlkreis 54 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bremen I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Göttingen (2009)
 Bundestagswahlkreis Bremen I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Kreis Aachen (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Aachen-Land (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Peine – Gifhorn (1949 bis 1961)